Ено́т:

 Зоология
 Енотовые () — семейство хищных млекопитающих.
 Еноты () — род животных семейства енотовых.
 Уссурийский енот — то же, что енотовидная собака ().

 Фильмы
 «Енот» () — 2-й эпизод 13-го сезона мультсериала «Южный парк».
 «Енот 2: Послевидение» () — 11-й эпизод 14-го сезона мультсериала «Южный парк».
 «Енот против Енота и друзей» () — 13-й эпизод 14-го сезона мультсериала «Южный парк».
 «Еноты» () — канадский мультсериал.
 «Крошка Енот» — советский мультфильм.
 «Rascal the Raccoon» () — аниме-сериал.

 Другое
 Реактивный Енот () — персонаж комиксов Marvel.
 Енотахадыта (также Енота-Хадыта) — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО.